Blære har flere betydninger:
 Blære (Vesthimmerlands Kommune) – dansk landsby i Vesthimmerlands Kommune
 Blære Sogn – Sogn opkaldt efter Blære
 Blære Kirke – Sognekirke i Blære

Anatomi
 Urinblære (ofte blot "blære") – blære til opsamling af urin
 Galdeblære – blære til opsamling af galde
 Svømmeblære – blære med luft hos fisk som hjælper med at holde fisken i en bestemt dybde
 Sædblære – kirtel som producerer et sekret som indgår i sæd